Lake Butler – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Orange
 Lake Butler – miasto w stanie w USA, Floryda, w hrabstwie Union